Антикризовий центр — координаційний допоміжний орган влади утворений 5 листопада 2002 року Президентом України Леонідом Кучмою з метою «вдосконалення взаємодії центральних органів виконавчої влади та координації здійснюваних ними заходів щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами».

Основними завданнями Антикризового центру були визначені:
 координація заходів, здійснюваних центральними органами виконавчої влади та спеціальними органами, на які покладено виконання функцій боротьби з тероризмом, щодо запобігання та ліквідації кризових ситуацій, які стали наслідком екстремістських проявів або терористичних актів;
 розгляд пропозицій щодо сил і засобів, які залучаються до подолання таких проявів чи актів.

Розформований 19 лютого 2007 наказом Президента України Віктора Ющенко.

Джерело 
 Указ Президента № 991/2002.

Центральні органи виконавчої влади України